Der Begriff Wohlau bezeichnet:

 Wołów, eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen (ehemals Wohlau im Landkreis Wohlau, Niederschlesien)
 Wohlau (Belgern-Schildau), Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau, Sachsen
 Volyně (Výsluní), Ortsteil von Výsluní, Okres Chomutov, Tschechien (ehemals Wohlau im Landkreis Kaaden, Sudetenland)
 Valov, Tschechien (ehemals Wohlau im Landkreis Luditz, Sudetenland)
 Wołowo , Ortsteil von Lelkowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (ehemals Wohlau im Landkreis Heiligenbeil, Ostpreußen)
 Herzogtum Wohlau bzw. Fürstentum Wohlau, eine Herrschaft in Schlesien seit 1495, bis 1813
 Landkreis Wohlau, Kreis des Regierungsbezirks Liegnitz, Provinz Schlesiens Preußens und Deutschlands 1816–1945